Касадор ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Запад штата Санта-Катарина. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жоасаба. Население составляет 67 556 человек на 2007 год. Занимает площадь 981,901 км². Плотность населения — 68,80 чел./км².

История 
Город основан 25 марта 1934 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 1.027.647.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 14 435,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,793 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Галерея 

Муниципалитеты штата Санта-Катарина